Hanushevsky ist der Familienname folgender Personen:

 Janko Hanushevsky (* 1978), österreichischer E-Bassist und Radioautor/-regisseur
 Stefko Hanushevsky (* 1980), österreichischer Schauspieler